Рабис — многозначный термин.

 Рабис — массовая профессиональная организация в России и затем в СССР, объединяющая на добровольных началах всех работников искусств.
 Рабис — советский журнал Всесоюзного профсоюза работников искусств (1927—1934).